Таксьярхис может означать:
 Архангел — одна из высших категорий (чинов) ангелов.
 Таксиарх — военный чин.
Топоним
  — деревня в общине Гревена в Западной Македонии.
 Таксьярхис (Кардица) — деревня в общине Арьитея в Фессалии.
  — деревня на острове Наксос.
  — деревня в общине Полийирос в Центральной Македонии.
  — деревня в общине Истиея-Эдипсос на острове Эвбея.
 Таксьярхис (Этолия и Акарнания) — деревня в общине Термон в Западной Греции.
  — деревня в общине Додони в Эпире.